RAW ( — сирий, необроблений):
 RAW — формат, містить необроблені дані, отримані з матриці фотоапарата.
 RAW — формат даних, що містить необроблені (або оброблені у мінімальному ступені) дані, що дозволяє уникнути втрат інформації, і не має чіткої специфікації.
 RAW — позначення файлової системи для жорстких дисків з пошкодженої файлової системи у Windows NT.

Див. також 
 РАВ — Радіоактивні відходи
 WWE RAW — професійна реслінг програма від World Wrestling Entertainment (WWE)